Ženská dvouhra Shenzhen Open 2019 probíhala v první lednový týden roku 2019. Do singlové soutěže šenčenského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská světová jednička Simona Halepová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala americkou světovou dvaašedesátku Alison Riskeovou po třísetovém průběhu 4–6, 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a vůbec první tenisovou trofej v roce 2019. Riskeová odešla poražena ze šestého finále WTA v řadě, z toho tři prohry utržila na Shenzhen Open.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2019